Stille Nacht steht für:

 Stille Nacht, heilige Nacht, ein weltweit bekanntes Weihnachtslied
 Stille Nacht (Film), eine amerikanische Filmproduktion aus dem Jahr 2012
 Stille Nacht (Kurzfilm), ein Kurzfilm von Javier Garcia von 2004.
 Stille Nacht – Ein Fest der Liebe, eine österreichische Filmproduktion aus dem Jahr 1995
 Stille Nacht – Horror Nacht, einen US-amerikanischen Slasherfilm aus dem Jahr 1986
 Stille Nacht, tödliche Nacht, einen italienischen Film aus dem Jahr 1991
 Stille Nacht – Heilige Nacht, einen deutschen Psychothriller aus dem Jahr 1999
 Stille Nacht – Das Weihnachtswunder, einen kanadischen Weihnachtsfilm aus dem Jahr 2002
 Stille Nacht – Blutige Nacht, einen britischen Horrorfilm aus dem Jahr 2013
 Stille Nacht – Ein Lied für die Welt, dokumentarischer Musikfilm von 2018 um das Weihnachtslied Stille Nacht, heilige Nacht

Siehe auch:
 Stille-Nacht-Kapelle
 Stille Nacht Museum Oberndorf